Кубок африканських націй 1996 року — 20-та континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 13 січня по 3 лютого 1996 року у Південно-Африканській Республіці. Всього було зіграно 29 матчів, в яких забито 78 м'ячів (у середньому 2,69 м'яча за матч). Збірна Південної Африки вперше стала чемпіоном Африки, подолавши у фінальному матчі збірну Тунісу з рахунком 2:0.

Учасники 
Кількість учасників фінальних змагань в цьому розіграші була збільшена з 12 до 16. За результатами кваліфікації місце у фінальному розіграші здобули такі команди (число в дужках показує вкотре команда брала участь у фінальному турнірі африканської першості):

Нігерія, яка успішно пройшла кваліфікацію і мала взяти участь в 11-й африканській першості у своїй історії, відмовилася грати у фінальних змаганнях через політичні причини; таким чином, Кубок Африки 1996 року розігрували лише 15 команд.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири 

1996 у футболі

Футбол у Південно-Африканській Республіці
Січень 1996
Лютий 1996